Stawiska ist ein polnischer Ortsname:
 Stawiska (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Stawisken, 1938 bis 1945 Teichen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Stawiska (Biecz), Dorf im Powiat Gorlicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Stawiska (Krzeszowice), Dorf im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Stawiska (Mogilno), Dorf im Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1919 und von 1939 bis 1945 Kunzensee, Kreis Mogilno, Posen
 Stawiska (Piotrków Kujawski), Dorf im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Stawiska (Rypin), Dorf im Powiat Rypiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, früher: Stawisko, 1942 bis 1945 Wiesken, Kreis Rippin, Westpreußen
 Stawiska (Grębków), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Stawiska (Strzegom), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Teichau, Kreis Schweidnitz, Schlesien
 Stawiska (Kościerzyna), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, früher: Stawisken, 1942 bis 1945 Teichdorf, Kreis Berent, Westpreußen
 Stawiska (Ujsoły), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien